HMS Vittoria ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Vittoria (1814), Fregatte
 HMS Vittoria (1917), Zerstörer der V- und W-Klasse